, une zone du comté de Hudson dans le New Jersey.
 North Hudson, une ville du comté d'Essex, dans l'État de New York.
 , un village du comté de Sainte-Croix dans le Wisconsin.